Venus Williams era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 7-63 6-2 contro la sorella Serena

Teste di serie 

  Dinara Safina (semifinali)
  Serena Williams (campione)
  Venus Williams (finale)
  Elena Dement'eva (semifinali)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)
  Jelena Janković (terzo turno)
  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Nadia Petrova (quarto turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Marion Bartoli (terzo turno)
  Ana Ivanović (quarto turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Jie Zheng (secondo turno)

 Amélie Mauresmo (quarto turno) 
 Samantha Stosur (terzo turno) 
 Li Na (terzo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno) 
 Patty Schnyder (primo turno) 
 Alizé Cornet (primo turno) 
 Aleksandra Wozniak (primo turno) 
 Marija Šarapova (secondo turno) 
 Kaia Kanepi (primo turno) 
 Virginie Razzano (quarto turno) 
 Alisa Klejbanova (primo turno) 
 Sorana Cîrstea (terzo turno) 
 Sybille Bammer (primo turno) 
 Ágnes Szávay (primo turno) 
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno) 
 Anna Čakvetadze (primo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Elena Baltacha
  Kimiko Date Krumm
  Alexa Glatch
  Michelle Larcher de Brito
  Katie O'Brien
  Laura Robson
  Melanie South
  Georgie Stoop

Qualificazioni 

Giocatrici passate dalle qualificazioni
  Viktorija Kutuzova
  Klára Zakopalová
  Tatjana Maria
  Aiko Nakamura
  Arantxa Parra Santonja
  Sesil Karatančeva
  Regina Kulikova
  Melanie Oudin
  Alberta Brianti
  Neuza Silva
  Vesna Manasieva
  Anastasija Sevastova

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2009